Sirodochiella är ett släkte av svampar. Sirodochiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sirodochiella